Camber bezeichnet:

 Irene Camber, ehemalige italienische Florett-Fechterin
 Camber Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Camber (East Sussex), Ort in East Sussex, England
 Mount Camber, Berg auf der Anvers-Insel, Antarktis